Bracciolini - storica famiglia nobile di Pistoia
 Francesco Bracciolini – poeta italiano
 Giovan Battista Bracciolini – religioso e storico italiano
 Poggio Bracciolini – umanista e storico italiano